Susceptibilnost je izraz, ki lahko pomeni enega od naslednjih pojmov:

 električna susceptibilnost
 magnetna susceptibilnost